André Bancal (1918-1955), spéléologue français.
 Damien Bancal (1972-), journaliste français spécialiste de la sécurité informatique, fondateur du site web Zataz.com.
 Jean Henri Bancal des Issarts (1750-1826), homme politique français.
 Jean-Louis Bancal de Saint-Julien (1745-1832), général de la Révolution française.